Duivenpan (keramiek), een speciale dakpan waarin een invliegopening voor duiven is gevormd,
Duivenpan (goochelen), een pan met deksel die door goochelaars wordt gebruikt.